Сен-Савиньен:

 Сен-Савиньен — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. 
 Сен-Савиньен — кантон во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.